48-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходил с 22 февраля по 6 марта 2011 года в Норвегии в Хольменколлене, пригороде Осло. В соревнованиях приняли участие атлеты из 56 стран. Был разыгран 21 комплект медалей: 4 в лыжном двоеборье, 5 в прыжках на лыжах и 12 в лыжных гонках.

Чемпионат мира пятый раз проходил в Хольменколлене, ранее чемпионат проводился здесь в 1930, 1952 (в рамках зимних Олимпийских игр), 1966 и 1982 годах.

Наиболее успешно выступили спортсмены Норвегии и Австрии, на их долю пришлось 15 из 21 золотой награды. Норвежцы доминировали в лыжных гонках: они выиграли медали во всех 12 видах программы, завоевав 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Героями чемпионата стали Петтер Нортуг (3 золота и 2 серебра) и Марит Бьёрген (4 золота и 1 серебро). Австрийцы были лидерами в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина: в 9 видах программы они выиграли 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награду. Прыгун с трамплина Томас Моргенштерн выиграл 3 золота и 1 серебро. Россияне выиграли 2 серебра и 2 бронзы в мужских лыжных гонках.

Призёры

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины

Женщины

Результаты

Лыжные гонки

24 февраля — Спринт (свободный стиль). Женщины 
Пятая золотая медаль с чемпионатов мира в карьере Марит Бьёрген

Результаты на сайте ФИС

24 февраля — Спринт (свободный стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

26 февраля — Дуатлон 15 км (7,5 км классический стиль, 7,5 км свободный стиль). Женщины 
Шестой титул чемпионки мира в карьере Марит Бьёрген

Результаты на сайте ФИС

27 февраля — Дуатлон 30 км (15 км классический стиль, 15 км свободный стиль). Мужчины 
25-летний Петтер Нортуг выиграл пятое в карьере золото чемпионатов мира, первую медаль чемпионатов мира завоевал Илья Черноусов

Результаты на сайте ФИС

28 февраля — 10 км (классический стиль). Женщины 
Третье в Хольменколлене и седьмое в карьере золото чемпионатов мира для Марит Бьёрген

Результаты на сайте ФИС

1 марта — 15 км (классический стиль). Мужчины 
Первое золото финских мужчин-лыжников на чемпионатах мира с 1999 года

Результаты на сайте ФИС

2 марта — Командный спринт (классический стиль). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

2 марта — Командный спринт (классический стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

3 марта — Эстафета 4х5 км. Женщины 
Норвежки выиграли эстафету в том же составе, что и годом ранее на Олимпийских играх в Ванкувере. Кристин Стёрмер Стейра передала эстафету Марит Бьёрген с более чем 30-секундным перимуществом, и последняя уверенно финишировала первой, выиграв свою 4-ю золотую медаль на чемпионате

Результаты на сайте ФИС

4 марта — Эстафета 4х10 км. Мужчины 
Почти весь последний этап свободным стилем вместе прошли представители команд Норвегии, Швеции, Германии, Финляндии и Италии. Перед самым финишем отстал сначала итальянец Пьетро Пиллер Коттрер, а затем финн Матти Хейккинен. За несколько сот метров до финиша финишный рывок в своём фирменном стиле начал норвежец Петтер Нортуг, который не смогли поддержать ни швед Маркус Хельнер, ни немец Тобиас Ангерер. Норвежцы выиграли золото чемпионата мира в эстафете 6-й раз подряд и 10-й раз за последние 11 чемпионатов. Нортуг стал 6-кратным чемпионом мира.

Результаты на сайте ФИС

5 марта — Масс-старт 30 км (свободный стиль). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

6 марта — Масс-старт 50 км (свободный стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

Лыжное двоеборье

26 февраля — HS106 + 10 км 

Результаты на сайте ФИС

28 февраля — HS106 + 4х5 км 

Результаты на сайте ФИС

2 марта — HS134 + 10 км 

Результаты на сайте ФИС

4 марта — HS134 + 4х5 км 

Результаты на сайте ФИС

Прыжки на лыжах

25 февраля — Средний трамплин HS106. Женщины 

Результаты на сайте ФИС

26 февраля — Средний трамплин HS106. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

27 февраля — Средний трамплин HS106. Командные соревнования. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

3 марта — Большой трамплин HS134. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

5 марта — Большой трамплин HS134. Командные соревнования. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

Медальный зачет

Примечания 

Февраль 2011 года
Март 2011 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по лыжному спорту в Норвегии